Le Halle du Paire est un hall omnisports situé à Verviers, en Province de Liège, où évolue le club de basket-ball du RBC Verviers-Pepinster, club évoluant en Ethias League.

Événement

Notes et références 

Salle de basket-ball en Belgique
Équipement sportif dans la province de Liège
Sport à Verviers
Bâtiment à Verviers